Korkmaz est un nom de famille turc notamment porté par :

 Bülent Korkmaz (né en 1968), footballeur turc ;
  (née en 1990), footballeuse turco-allemande ;
  (né en 1992), joueur de basket-ball turc ;
 Egemen Korkmaz (né en 1982), footballeur turc ;
  (né en 1986), acteur turc ;
  (né en 1981), footballeur turc ;
 Furkan Korkmaz (né en 1997), joueur de basket-ball turc ;
 Inessa Korkmaz (née en 1972), joueuse de volley-ball russo-azerbaïdjanaise ;
  (1956–1986), commandant militaire du PKK ;
 Mert Korkmaz (né en 1971), footballeur turc ;
 Mustafa Korkmaz (né en 1988), joueur de basket-ball en fauteuil roulant néerlandais ;
 Salih Korkmaz (né en 1997), athlète turc ;
 Ümit Korkmaz (né en 1985), footballeur autrichien ;
  (né en 1988), footballeur turc ;
  (né en 1922), dialectologue turc.

en:Korkmaz